Grand Prix Włoch 1965 (oryg. Gran Premio d'Italia) – 8. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1965, która odbyła się 12 września 1965, po raz 16. na torze Monza.

36. Grand Prix Włoch, 16. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Jim Clark – 1:35.9
 Najszybsze okrążenie: Jim Clark – 1:36.4 na okrążeniu 46
 Na prowadzeniu:
 Jim Clark 19 okrążeń (1-2, 4, 7, 10, 18, 21, 27, 33-36, 38, 44, 46, 51, 53-54, 57);
 Graham Hill 13 okrążeń (3, 5, 25-26, 28, 40, 45, 50, 55-56, 70-71, 73);
 Jackie Stewart 43 okrążeń (6, 8-9, 11-14, 16-17, 19-20, 22-24, 29-32, 37, 39, 41-43, 47-49, 52, 58-69, 72, 74-76);
 John Surtees 1 okrążenie (15).

Włochy
1965
1965 we Włoszech